Fétigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fétigny, Jura, kommun i departementet Jura,

Schweiz 

 Fétigny, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,